Umetnostno drsanje na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - športni pari, tekmovanje je potekalo 14. in 15. februarja 2010. Zlato medaljo sta osvojila Šen Šue in Žao Hongbo, srebrno Pang Šing in Tong Džian, bronasto pa Aljona Savčenko in Robin Szolkowy

Rezultati

Kratki program

Prosti program

Skupno

Športni pari